Yves Saint-Laurent eller Yves Saint Laurent har flere betydninger:

 Yves Saint-Laurent (designer)
 Yves Saint Laurent (firma)